У́лица Авиаконстру́ктора Сухо́го (название с 2004 года) — улица в Северном административном округе города Москвы на территории Хорошёвского района. Пролегает от Проектируемого проезда № 6161 до пересечения с юго-восточной частью взлётно-посадочной полосы Ходынского Поля.

Происхождение названия 
Название утверждено 30 марта 2004 года в честь знаменитого советского авиаконструктора Павла Сухого (1895—1975).

История 
Образована путём переименования и объединения в одну улицу Проектируемых проездов № 5490 и № 5509.

Здания и сооружения 
По нечётной стороне:
 территория «ОКБ Сухого» и «ЗАО ГСС»

По чётной стороне:
 Дом 2 — жилой комплекс «Лица».
 Дворец спорта «Мегаспорт» (Ледовый дворец спорта на Ходынке).

Транспорт 
Автобусы: 84, 101, 207, 818. У ледового дворца находится конечная остановка для маршрутов 101, 207.

Примечания

См. также 
 улица Авиаконструктора Микояна
 улица Авиаконструктора Яковлева
 улица Авиаконструктора Миля

Ссылки 
 Интересные места и события на карте

Улицы, появившиеся в 2004 году
Сухой
Улицы Москвы, названные в честь людей
Улицы, названные в честь учёных